Almenar de Soria är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Almenar de Soria ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Almenar de Soria är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Sierra de la Pica,  meter över havet,  km norr om Almenar de Soria. Runt Almenar de Soria är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gómara,  km söder om Almenar de Soria. Trakten runt Almenar de Soria består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kastilien och Leon